Kaltenmarkt ist der Name folgender Orte:

 Kaltenmarkt (Gemeinde St. Peter), Ortsteil von St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kaltenmarkt (Gemeinde Kirchham), Ortschaft und eine Katastralgemeinde von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kaltenmarkt (Gemeinde Münzkirchen), Ortsteil von Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kalter Markt